

Osoby 
 Bolesław Krupiński – specjalista górnictwa
 Franciszek Krupiński – polski filozof
 Józef Krupiński – polski poeta
 Krzysztof Krupiński – polski aktor teatralny i filmowy
 Krzysztof Krupiński – polski matematyk
 Łukasz Krupiński – pianista
 Walter Krupinski – niemiecki pilot II wojny światowej

Inne 
 Kopalnia Węgla Kamiennego Krupiński
Polskie nazwiska